Hebelhof steht für:
 Hebelhof, einen Wohnplatz der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)
 Hebelhof, heutige Bezeichnung für die Villa Seegarten, das zwischenzeitliche Töchterpensionat Wieler